Stanisław Tomaszewski (1897–1920) – polski żołnierz odznaczony Virtuti Militari
 Stanisław Miedza-Tomaszewski (1913–2015) – polski rysownik, plastyk, grafik, architekt wnętrz, żołnierz AK
 Stanisław Tomaszewski (1925–2019) – polski ekonomista i polityk